Аменьї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Діжона, 28 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 149,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аменьї на сайті французького Національного інституту географії
 Аменьї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аменьї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара